Hospitalkirche St. Trinitatis steht für:
Hospitalkirche St. Trinitatis (Annaberg-Buchholz)
Hospitalkirche St. Trinitatis (Schneeberg)